Bahnbus steht für: 
 Bahnbus (Deutschland), ursprünglich der Omnibus-Linienverkehr der Deutschen Bundes- und Reichsbahn
 Bahnbus (Österreich), die heute kombinierten Busverkehre von Post und ÖBB 
 BahnBus Hochstift (bbh), Regionalbusgesellschaft in den Kreisen Paderborn und Höxter